Adopcja – forma przyjęcia do rodziny osoby obcej, stwarzająca stosunek podobny do pokrewieństwa.
 Adopcja w prawie justyniańskim
 Adopcja muzułmańska
 Adopcja – polski film obyczajowy w reżyserii Grzegorza Warchoła z 1983 roku
 Adopcja – węgierski film z 1975 roku

Zobacz też 

 
 adopcja herbowa
 adopcja serca
 duchowa adopcja
 rodzicielstwo osób LGBT